Кьяра «Чичи» Шоль (; родилась 5 июля 1992 года) — американская теннисистка; победительница 12 турниров ITF (шесть — в одиночном разряде).

Общая информация 
Кьяра в теннисе с 5 лет, любимое покрытие — хард.

У американки есть младшая сестра Чалена, также профессионально занимающаяся теннисом.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1992 году
Родившиеся 5 июля
Теннисисты США